La Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) és l'associació constituïda pels municipis, províncies i la resta d'entitats locals que voluntàriament decideixen adherir-se per a la defensa i promoció de l'autonomia local i dels interessos locals.

Els fins fundacionals i estatutaris de l'FVMP són: el foment i la defensa de l'autonomia de les entitats locals; la representació, defensa i promoció dels interessos de les entitats locals davant de les instàncies polítiques, administratives i judicials; el desenvolupament i la consolidació de l'esperit europeu en l'àmbit local, basat en l'autonomia i solidaritat entre les entitats locals; la promoció i realització d'estudis per al millor coneixement dels problemes i de les circumstàncies en què es mou la vida local; la cooperació i assistència tècnica al desenvolupament dels interessos locals; la promoció i execució de programes i activitats de formació sobre temes locals dirigits als polítics i personal al servei de l'Administració; la promoció, execució i prestació d'iniciatives i activitats empresarials públiques o privades que contribuïsquen al desenvolupament econòmic local i a la creació d'ocupació, així com a la conservació i protecció del medi ambient i, en general, a millorar la qualitat de vida dels habitants de les nostres Entitats Locals; i qualsevol altre fi que afecte directament o indirectament als seus associats.

Amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), com altres federacions territorials de municipis, manté relacions per mitjà d'un protocol voluntari que especifica la relació entre les dues entitats.

En l'actualitat formen part de l'FVMP: 539 ajuntaments, les Diputacions Provincials d'Alacant, Castelló i València, 6 entitats locals menors i 24 mancomunitats.

L'FVMP es va constituir el 24 de juliol de 1982 a València, en la seua primera Assemblea Constituent, a l'empara del que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

La seu oficial es troba en el número 46 del carrer de Guillem de Castro de València.

President actual (mandat 2015-2019): Rubén Alfaro Bernabé, alcalde d'Elda (Alacant)

Secretari general actual (mandat 2015-2019)Vicent Gil OlmedoVicesecretaria general actual (mandat 2015-2019)Eva Pilar Sanchis i BarguesPresidents/tes des de la seua constitució

Enllaços externs 
 

Institucions del País Valencià